Бурчун:

 Бурчун — уезд в округе Алтай, Или-Казахской автономной области, Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.
 Бурчун — посёлок в составе уезда Бурчун округа Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.